Cold Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Cold Lake (See), in Alberta und Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Cold Lake (Idaho)
 Cold Lake (Minnesota)
 Cold Lake (Mississippi)
 Cold Lake (Montana)
 Cold Lake (New Mexico)
 Cold Lake (Washington)

Cold Lake ist der Name folgender Orte:

 Cold Lake (Alberta), Kanada

Siehe auch:
 Cold Lake First Nations, eine Gruppe der First Nations